Појам Жепа може да се односи на:
 Жепа (Рогатица),
 Жепа (притока Дунава),
 Жепа (притока Дрине)